Vrh je lahko:

 topografski vrh v geografiji (geomorfologiji)
 geometrijski vrh v geometriji
 vojaški vrh
 vrh (politika) - srečanje na (naj)višji ravni
 kulminacija (literatura), vrh zgodbe v literaturi oz. drami (dramaturški vrh)
 vrh (fizika)

Vrh (s pristavki) je tudi pogosto naselbinsko ime:

Slovenija 

 Vrh nad Krašnjo, Občina Lukovica
 Vrh nad Laškim, Občina Laško
 Vrh nad Želimljami, Občina Škofljica
 Vrh pri Boštanju, Občina Sevnica
 Vrh pri Dolskem, Občina Dol pri Ljubljani
 Vrh pri Fari, Občina Kostel
 Vrh pri Hinjah, Občina Žužemberk
 Vrh pri Križu, občini Žužemberk
 Vrh pri Ljubnu, Občina Novo mesto
 Vrh pri Mlinšah, Občina Zagorje ob Savi
 Vrh pri Pahi, Občina Novo mesto
 Vrh pri Poljanah, Občina Ribnica
 Vrh pri Površju, Občina Krško
 Vrh pri Sobračah, Občina Ivančna Gorica
 Vrh pri Šentjerneju, Občina Šentjernej
 Vrh pri Trebelnem, Občina Mokronog - Trebelno
 Vrh pri Višnji Gori, Občina Ivančna Gorica
 Vrh Svetih Treh Kraljev, Občina Logatec
 Vrh, Loška dolina, Občina Loška dolina
 Vrh, Šmarje pri Jelšah, Občina Šmarje pri Jelšah
 Vrh, Šentrupert, Občina Šentrupert
 Vrh, Velike Lašče, Občina Velike Lašče
 Vrh, Zagorje ob Savi, Občina Zagorje ob Savi 
 Aženski Vrh, Občina Gornja Radgona
 Belčji Vrh, Občina Črnomelj
 Belski Vrh, Občina Zavrč
 Bišečki Vrh, Občina Trnovska vas
 Blatni Vrh, Občina Laško
 Blečji Vrh, Občina Grosuplje
 Bojanji Vrh, Občina Ivančna Gorica
 Božič Vrh, Občina Metlika
 Brezni Vrh, Občina Radlje Ob Dravi
 Bukov Vrh nad Visokim,  Občina Škofja Loka
 Bukov Vrh, Gorenja vas-Poljane, Občina Gorenja vas - Poljane
 Bukovski Vrh, Občina Tolmin
 Cerkljanski Vrh, Občina Cerkno
 Črni Vrh, Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dobrova-Polhov Gradec
 Črni Vrh, Občina Idrija
 Črni Vrh, Tabor, Občina Tabor 
 Črni Vrh v Tuhinju, Občina Kamnik
 Daljni Vrh, Mestna občina Novo mesto
 Dedni Vrh, Mestna občina Krško
 Dedni Vrh pri Vojniku, Občina Vojnik
 Dolenji Vrh, Občina Trebnje
 Dolgi Vrh, Občina Slovenska Bistrica
 Dolnji Vrh, Občina Šmartno pri Litiji
 Dravinjski Vrh, Občina Videm
 Dražen Vrh, Sveta Ana, Občina Sveta Ana
 Dražen Vrh, Šentilj, Občina Šentilj
 Goli Vrh, Gorenja vas - Poljane, Občina Gorenja vas - Poljane
 Goli Vrh, Krško, Občina Krško
 Gorenji Vrh pri Dobrniču, Občina Trebnje
 Gorenjski Vrh, Občina Zavrč
 Goriški Vrh, Občina Dravograd
 Gornji Vrh, Občina Šmartno Pri Litiji
 Gorski Vrh, Občina Tolmin
 Grabonoški Vrh, Občina Cerkvenjak
 Hlevni Vrh, Občina Logatec
 Hrašenski Vrh, Občina Radenci
 Hudi Vrh, Občina Bloke
 Ivanjski Vrh, Cerkvenjak, Občina Cerkvenjak
 Ivanjski Vrh, Gornja Radgona, Občina Gornja Radgona
 Ivanjševski Vrh, Občina Gornja Radgona
 Janežovski Vrh, Občina Destrnik
 Janški Vrh, Občina Majšperk
 Janžev Vrh, Občina Radenci
 Janževski Vrh, Občina Podvelka
 Jelični Vrh, Občina Idrija
 Kamni Vrh, Litija, Občina Litija
 Kamni Vrh pri Ambrusu, Občina Ivančna Gorica
 Kamni Vrh pri Primskovem, Občina Šmartno pri Litiji
 Kapelski Vrh, Radenci,  Občina Radenci
 Kočki Vrh, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
 Konjski Vrh, Občina Luče
 Kovaški Vrh, Občina Oplotnica
 Kozji Vrh nad Dravogradom, Občina Dravograd
 Kozji Vrh, Podvelka, Občina Podvelka 
 Krašnji Vrh, Občina Metlika
 Kresniški Vrh, Občina Litija
 Kristan Vrh, Občina Šmarje pri Jelšah
 Krivi Vrh, Občina Sveta Ana
 Križan Vrh, Občina Bistrica ob Sotli
 Križni Vrh, Mokronog - Trebelno, Občina Mokronog-Trebelno
 Križni Vrh, Slovenska Bistrica, Občina Slovenska Bistrica
 Krvavčji Vrh, Občina Semič
 Lavtarski Vrh, Mestna občina Kranj 
 Lepi Vrh, Občina Bloke
 Ločki Vrh, Občina Destrnik
 Ludranski Vrh, Občina Črna na Koroškem
 Mali Vrh, Brežice, Občina Brežice
 Mali Vrh, Mirna Peč, Občina Mirna Peč
 Mali Vrh, Šmartno ob Paki, Občina Šmartno ob Paki
 Mali Vrh pri Prežganju, Mestna občina Ljubljana
 Mali Vrh pri Šmarju, Občina Grosuplje
 Martinj Vrh, Občina Železniki
 Melanjski Vrh, Občina Radenci
 Mestni Vrh, Mestna občina Ptuj 
 Mrzli Vrh, Idrija, Občina Idrija
 Mrzli Vrh, Žiri, Občina Žiri
 Murski Vrh, Občina Radenci
 Navrški Vrh, Občina Ravne na Koroškem
 Norički Vrh, Občina Gornja Radgona
 Ojstri Vrh, Občina Železniki
 Orehovski Vrh, Občina Gornja Radgona
 Otiški Vrh, Občina Dravograd
 Padeški vrh, Občina Zreče
 Pavlovski Vrh, Občina Ormož
 Peščeni Vrh, Občina Cerkvenjak
 Plitvički Vrh, Občina Gornja Radgona
Podvrh (več naselij)
 Potov Vrh, Občina Novo mesto
 Rački Vrh, Občina Radenci
 Radenski Vrh, Občina Radenci
 Rožički Vrh, Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
 Rožni Vrh, Celje, Občina Celje
 Rožni Vrh, Trebnje, Občina Trebnje
 Sinji Vrh, Občina Črnomelj
 Sladki Vrh, Občina Šentilj 
 Slančji Vrh, Občina Sevnica
 Sodji Vrh, Občina Semič
 Srednji Vrh, Kranjska Gora, Občina Kranjska Gora
 Srednji Vrh, Dobrova - Polhov Gradec
 Starihov Vrh, Občina Semič
 Stavešinski Vrh, Občina Gornja Radgona
 Suhi Vrh, Moravske Toplice, Občina Moravske Toplice
 Suhi Vrh, Prevalje, Občina Prevalje
 Tepanjski Vrh, Občina Slovenske Konjice
 Tolsti Vrh, Dravograd, Občina Dravograd
 Tolsti Vrh, Litija, Občina Litija
 Tolsti Vrh, Slovenske Konjice, Občina Slovenske Konjice
 Tolsti Vrh, Šentjernej, Občina Šentjernej
 Tolsti Vrh pri Mislinji, Občina Mislinja
 Tolsti Vrh pri Ravnah na Koroškem, občina Ravne na Koroškem
 Trebnji Vrh, Občina Semič
 Trnovski Vrh, Občina Trnovska vas
 Turjanski Vrh, Občina Radenci
 Turški Vrh, Občina Zavrč
 Veliki Vrh, Bloke, Občina Bloke
 Veliki Vrh, Cirkulane, Občina Cirkulane
 Veliki Vrh, Šmartno ob Paki, Občina Šmartno ob Paki
 Veliki Vrh pri Litiji, Občina Litija
 Veliki Vrh pri Šmarju, Občina Grosuplje
 Vinji Vrh, Brežice, Občina Brežice
 Vinji Vrh, Šmartno pri Litiji, Občina Šmartno pri Litiji
 Vinji Vrh, Šmarješke Toplice, Občina Šmarješke Toplice
 Vinji Vrh pri Semiču, Občina Semič
 Vinski Vrh pri Šmarju, Ormožu Šmarje pri Jelšah
 Vinski Vrh, Miklavž pri Ormožu, Občina Ormož
 Vranji Vrh, Občina Šentilj
 Vratji Vrh, Občina Apače
 Vukovski Vrh, Občina Pesnica
 Zagajski Vrh, Občina Gornja Radgona

 Zgornji Janževski Vrh, Občina	Ribnica na Pohorju
 Zgornji Kozji Vrh, Občina Radlje ob Dravi
 Žigrski Vrh, Občina Sevnica
 Žirovski Vrh, Občina Žiri
 Žirovski Vrh Sv. Antona, Občina Gorenja vas - Poljane
 Žirovski Vrh Sv. Urbana, Občina Gorenja vas - Poljane

Avstrija oz. avstrijska Koroška oz. južna Koroška 
 Vrh, pri Šmarjeti v Rožu, Gupf, občina Šmarjeta v Rožu
 Zavrh (3 krajevna imena)
 Tolsti Vrh (Grossenegg)

v Italiji 
 Vrh svetega Mihaela (tudi samo Vrh; italijansko San Michele del Carso)

Drugod 

 Vrh, Črna gora
 Vrh Brodski (Hrvaška)
 Vrh Lašići (Hrvaška)
 Vrh Letovanićki (Hrvaška)
 Vrh Martinšćice (Hrvaška)
 Vrh Visočki (Hrvaška)
 Vrh, Buzet (Hrvaška)
 Vrh, Krk (Hrvaška)
 Vrh, Kraljevo (Srbija)
Bratovski Vrh, Hrvaška
Bukov Vrh, Hrvaška
Crveni Vrh (Savudrija, Hrvaška)
Donji Oštri Vrh Ozaljski in Gornji Oštri Vrh Ozaljski (Hrvaška)
Drašći Vrh (Hrvaška)
Goli Vrh (3 naselja na Hrvaškem)
Kapelski Vrh, Kraljevec na Sutli
Konjarić Vrh, Hrvaška
Kozalj Vrh, Hrvaška
Krški Vrh (Črna Gora)
Mali Vrh Kamanjski (Hrvaška)
Martinski Vrh (Hrvaška)
 Oštri Vrh (Hrvaška)
Petruš Vrh (Hrvaška)
Podvrh, Samobor (Hrvaška)
Svetojurski Vrh, Hrvaška
Tusti Vrh (Hrvaška)
Veliki Vrh (Hrvaška)
Veliki Vrh Kamanjski (Hrvaška)
Vini Vrh (Hrvaška)
Vinski Vrh, Netretić (Hrvaška)
Vranji Vrh (Hrvaška)
Vrhi Pregradski (Hrvaška)
Vrhi Vinagorski (Hrvaška)
Zavrh, Brod Moravice (Hrvaška)
Zavrh, Črna gora

Vzpetine 

 Adamov vrh
Anski vrh
 Arničev vrh
Babji vrh
 Balantinov vrh
 Bavconov vrh
 Bedinji vrh
 Begunjski vrh
 Beliški vrh
Bevkov vrh
Bizovski vrh
Bojanski vrh (Mali/Veliki)
Bojni vrh
Brajkov vrh
 Brestrniški vrh
 Bukov vrh
Cankarjev vrh, Ljubljana (Rožnik)
Cesarski vrh (glej Seznam nosilcev spominskega znaka Cesarski vrh 1991)
 Cimermanov vrh
Crni vrh
Crveni vrh (Monte Rosso)
 Čelkov vrh
 Čemparjev vrh
Čemunski vrh (837 m)
Čičov vrh
Črešnjev vrh
 Črmanov vrh
 Črni vrh (razločitev)
 Črnjavški vrh
 Črtveški vrh
 Črvov vrh
 Debeli vrh
 Debenji vrh 
 Dedni vrh
 Delnarjev vrh
 Dovganov vrh
Dragarski vrh
Drenikov vrh, Ljubljana (Rožnik)
 Durnikov vrh
 Ertarjev vrh
 Farjev vrh
 Fračnikov vrh
 Fričev vrh
 Gladki vrh, Ratitovec
 Godčev vrh
 Golarjev vrh
 Goli vrh
 Goteniški vrh
Graščinski vrh
Grčovski vrh (Snežnik)
 Griški vrh
 Habatov vrh
 Hlebov vrh
Holarinski vrh (Snežnik)
Hrastelov vrh
Hrastov vrh
 Hriberski vrh
 Hribrnikov vrh
 Hribski vrh
 Hruški vrh
 Igalski vrh
 Ilov vrh
Ivanji vrh
 Jablaniški vrh
 Jagerski vrh
 Jamškov vrh
 Jančerijski vrh
 Janški vrh
 Janžev vrh (Kozjak)
 Janževski vrh (hrib)
 Jarčev vrh
 Jasni vrh
 Javorjev vrh
 Javorski vrh
 Jazbečev vrh
 Jelenji vrh
 Jelenov vrh
 Jesenkov vrh
 Jezerski vrh (razločitev)
 Jodlov vrh
 Jurčičev vrh
 Jurjev vrh
 Kalični vrh
 Kališki vrh
 Kališnikov vrh
 Kamni vrh
 Kapliški vrh
 Kašni vrh
Kavranski vrh
 Kavšakov vrh
 Kendov vrh
 Kevnikov vrh
Kindlerjev vrh (Snežnik)
 Klešni vrh
 Klinčkov vrh
 Klopni vrh
 Kmečki vrh
 Kobilji vrh
 Kolarjev vrh
Kolenč vrh
 Kolišev vrh
 Kompošev vrh
 Končnikov vrh
 Konečnikov vrh
 Konjski vrh
 Kopačev vrh
Koračiški vrh
 Koritni vrh
 Korjonov vrh
 Koseški vrh
 Kosmati vrh
 Kotnikov vrh
 Kovaški vrh (Gorenjski, Racmanski Kovaški vrh)
 Krajčev vrh
 Krejanov vrh
 Kremžarjev vrh
 Kresniški vrh
Križan vrh
 Križen vrh
 Križniški vrh
Kunji vrh
 Kunšperški vrh
 Kurji vrh
 Kurnikov vrh
 Lamprehtov vrh
 Ledinski vrh
 Lekanov vrh
 Linski vrh
 Lipanski vrh
 Lipov vrh
 Lipužev vrh
 Ljubljanski vrh
 Lorbekov vrh
 Ložinski vrh
 Ludranski vrh
 Mačkov vrh
 Malavršnikov vrh
 Mali vrh
 Mali Bedinji vrh
 Mali Črni vrh
 Marni vrh
 Maroldčev vrh
 Martinj vrh
 Matevžev vrh
 Matijev vrh
 Matulov vrh
 Mavčni vrh
 Mavrevov vrh
 Medvedov vrh
 Mestni vrh (347 m), Maribor
 Mestni vrh (Kočevje)
 Mežnarjev vrh
 Mišelj vrh
 Mišji vrh
 Mizni vrh
 Mlački vrh
 Mladi vrh
 Molakov vrh
 Mozganov vrh
 Možičev vrh
 Mrakov vrh
 Mršakov vrh
 Mršni vrh
 Mrzli vrh
 Mulejev vrh
 Munčarjev vrh
 Nacetov vrh
 Navrški vrh
 Nizki vrh
 Norički vrh
 Obli vrh
 Obretanov vrh
 Ojstri vrh
Orlov vrh, (Grajski hrib), Ljubljana
 Orlovski vrh
 Osekani vrh
 Ostreški vrh
 Ostri vrh
Oštri vrh
 Ovčarjev vrh
 Pahernikov vrh
 Pantnerjev vrh
 Partizanski vrh
 Pastirkov vrh
 Pavlíčev vrh (Pavlíčevo sedlo)
 Pavljev vrh
 Pečenikov vrh
 Pehov vrh
 Permanski vrh
 Peršetov vrh
 Petelinji vrh
 Petnikov vrh
 Petrov vrh
 Pikov vrh
 Pirčev vrh
 Plački vrh
 Plahutnikov vrh
 Planšakov vrh
 Plešavnikov vrh
 Pleški vrh
Podgorski vrh (Monte Nero)
 Podvelanški vrh
 Pogorevški vrh
 Podkški vrh
 Polovški vrh
 Potoški vrh
 Požegov vrh
 Predivni vrh
 Presečnikov vrh
 Primoški vrh
 Progatov vrh
 Prosenčev vrh
 Pšeničev vrh
 Rafoltov vrh
 Rahtelov vrh
 Ravnjakov vrh
 Rebrnikov vrh
 Renatov vrh
 Repnikov vrh
 Rezinski vrh
 Ribežljev vrh
 Ribniški vrh, Pohorje
 Rjavčev vrh
 Rožni vrh
 Sinji vrh (gora)
 Skrajni vrh
 Skrivni vrh
 Sladki vrh
 Slatnarjev vrh
 Slovenski vrh 
 Smrekov vrh
 Snežni vrh
Sodinski vrh
 Solatijev vrh
Solnički vrh
 Solniški vrh
 Sončni vrh
 Soški vrh
 Srebotni vrh
Srobotni vrh
 Srednji vrh
 Stalnetov vrh
 Stari vrh
 Starijski vrh
Stolni vrh
Stoparjev vrh
Stranski vrh
Straški vrh
Stražni vrh
Streliški vrh
Strevčev vrh
Studenski vrh
Studenški vrh
Suhi vrh
Suhi vrh (Nanos)
Suški vrh
Sušni vrh
Svečinski vrh
Sveti Duh na Ostrem vrhu
Škrabarjev vrh
Šoparjev vrh
Španov vrh
Šperkacov vrh
Špičasti vrh
Šrangerjev vrh
Šteharnikov vrh
Šteknetov vrh
Štihov vrh
Štruglov vrh
Štrukljev vrh
Šumahov vrh
Šumni vrh
Šušljev vrh
Temni vrh
Tisov vrh
Tivolski vrh (Ljubljana)
Tojzlov vrh
Tolsti vrh
Tomažev vrh
Tomažičev vrh
Tovsti vrh
Travljanski vrh
Travni vrh
Trdinov vrh (na meji med Slovenijo in Hrvaško na Gorjancih)
Trestli vrh
Trobelski vrh
Ugovški vrh
Umekov vrh
Vasenski vrh
Vavkanov vrh
Večni vrh
Veliki vrh (16 vrhov s tem imenom v Sloveniji)
Veliki Draški vrh in Mali Draški vrh
Veliki Ostri vrh in Mali Ostri vrh
Veli vrh
Vetrh vrh
Veterski vrh
Vidi vrh
Vinski vrh
Visočki vrh
Višenjski vrh
Vitovski vrh
Vodični vrh
Volčji vrh
Votli vrh
Vračkov vrh
Vranji vrh
Vrh Brda
Vrhek (naselje)
Vrh Dečle
Vrh Globoke doline
Vrh Goleževice
Vrh Hoje
Vrh hriba
Vrh Hribaric 
Vrh Javorjev
Vrh konte
Vrh krnice
Vrh Osojnic
Vrh Krnice
Vrh Labrja
Vrh Laške planje
Vrh Lovrenških jezer
Vrh nad Kamnom (Pihavec)
Vrh nad Mužici
Vrh nad Peski
Vrh nad Rudo
Vrh nad Škrbino
Vrh Ribežnov (Ribežnov vrh)
Vrh Rup
Vrh sela
Vrh Snežne konte
Vrh Staneta Kosca (Rašica)
Vrh Studenca
Vrh od Šterne
Vrh Zelenic
Vrh Žlebi
Vrh Žlebičev
Vrhovski vrh
Vršac
Vršaki
Vršek
Zagadov vrh
Zahojnikov vrh
Zajčji vrh
Zamušanski vrh
Žigartov vrh (Pohorje)
Zeleni vrh
Zeljanski vrh
Žagarejv vrh
Žavcarjev vrh
Žgavenski vrh
Žigartov vrh
Žigonov vrh
Županj vrh
Župni vrh

Drugo 

 Ostrovrhar (z gradu Ostrovica - Hochosterwitz)
 Grad Ostri vrh
 Observatorij Črni Vrh
 Rudnik urana Žirovski vrh
 Vrhe
 Vrhpolje
 Podvrh
 Zavrh
 Vrh pri Sveti Trojici (Martin Krpan)

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška